Аннаполис-Валли (англ. Annapolis Valley First Nation Reserve), также известная как Кембридж 32 (англ. Cambridge 32) — индейская резервация микмаков, расположенная в графстве Кингс, Новая Шотландия, Канада.

Население 
По данным переписи 2016 года, индейская резервация насчитывала 140 человек, показав сокращение на 2,8 % по сравнению с 2011-м годом. Плотность населения составила 216,4 чел./км². Средний возраст населения — 32,6 года.

Из официальных языков одновременно обоими обладали 5 человек, только английским — 135 человек. 5 человек назвали родным языком микмакский.

Трудоспособное население составляло 70 % от общего числа жителей, уровень безработицы — 14,3 %.

Климат 
Климат континентальный. Средняя годовая температура составляет 6,7 °C, средняя максимальная — 23,2 °C, а средняя минимальная — −12,1 °C. Среднее годовое количество осадков — 1176 мм.

Примечания 

Индейские резервации Новой Шотландии
Микмаки